Kyburg può riferirsi a: 
 Kyburg – frazione del comune svizzero di Illnau-Effretikon, nel Cantone di Zurigo
 Kyburg-Buchegg – comune svizzero soppresso nel 2014, attualmente parte del comune di Buchegg nel Cantone di Solothurn
 Contea di Kyburg – feudo poi landvogtei 
 Castello di Kyburg – situato nella frazione omonima 
 Kyburg (dinastia) – famiglia comitale cadetta dei conti di Dillingen originaria del ducato di Svevia, estinta nella linea maschile nel 1264
 Neu-Kyburg – linea comitale degli Asburgo originatasi in linea femminile dai conti di Kyburg, esistita dal 1273 al 1417